A Escola Estadual Jesuíno de Arruda é uma escola brasileira estabelecida no município de São Carlos, no estado de São Paulo. Seu nome é homenagem a Jesuíno José Soares de Arruda, um dos participantes da fundação da cidade.

A escola tem aproximadamente 1.300 alunos, nos cursos de 5.ª a 9.ª séries (ensino fundamental), e 1.ª a 3.ª séries (ensino médio), nos turnos matutino, vespertino e noturno. Possui 48 (professores), 04 funcionários administrativos, 02 coordenadores pedagógicos, diretor e vice-diretor.

História 

Por idealização do professor Luís Augusto de Oliveira, a Escola Estadual Jesuíno de Arruda foi criada pela Lei nº 3946 do Deputado Estadual Vicente Botta, criando a segunda Escola de Ensino Médio de São Carlos, o Ginásio Estadual de Vila Prado em 3 de julho de 1957 sob a denominação Ginásio Estadual Jesuíno de Arruda.

Instalada em 20 de fevereiro de 1958, obteve autorização de funcionamento em 7 de março de 1958. Nessa época, a escola funcionava onde atualmente é instalada a Escola Estadual Bispo Dom Gastão (na época Grupo Escolar) até o ano de 1959, com 77 alunos nas primeiras séries do curso ginasial, e funcionava apenas no período noturno.

Em 3 de novembro de 1959 mudou-se para o prédio atual, que foi inaugurado em 4 de novembro de 1959, instalado na praça Dona Maria Gertrudes de Arruda s/n°, na Vila
Vila Sônia divisa com Vila Prado no sub-distrito Ana Prado na Bela Vista São-carlense.

A professor Carlos Alberto Erbolato foi o primeiro diretor do então Ginásio Jesuíno de Arruda, sucedido pelo efetivo professor Antonio Joaquim Rocha. O diretor atual é Marcos Moraes Terra.

Em 8 de Junho de 1964 passou de ginásio à colégio pela Lei Estadual nº 8158 publicada na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, aos 6 de agosto de 1964, e também importantes serviços a cultura da cidade.

A Escola é referência no ensino, principalmente no Ensino médio (2º grau), onde mantém um bom nível desde os tempos do antigo Curso Científico até 1967 e posteriormente do Curso Colegial a partir de 1968. Em 1996 surgiu o Ensino Médio no formato usado hoje.

Estrutura Escolar 
O espaço escolar possui:
 22 salas de aula
 Biblioteca
 Laboratório de Química
 Laboratório de Física
 Sala dos professores
 Secretaria
 Quadra poliesportiva
 Quadra de vôlei

A escola funciona nos períodos da manhã, tarde e noite, sendo os períodos matutino e noturno dedicados ao Ensino Médio e ao Ensino Fundamental (do 6.º ano ao 9.º ano). 

Para atender ao público, a escola também conta com 105 funcionários, entre docentes de diversas disciplinas, inspetores, coordenadores, vice-diretores e diretor.

Grêmio Estudantil 
Durante sua história, a escola teve diversos grêmios constituídos por estudantes especialmente secundaristas.

Ver também 
 Jesuíno José Soares de Arruda
 Escola Estadual Doutor Álvaro Guião

Notas 
 Mural IEA/USP Relevância em Ciências
 Matéria São Carlos em Rede

Ligações externas 
 CDCC
 Twitter: @jesuinodearruda

Jesuino Arruda
Jesuino Arruda
Jesuino Arruda
Educação em São Carlos (São Paulo)
Cultura de São Carlos (São Paulo)
Construções de São Carlos (São Paulo)